Planois – genere di insetti della famiglia degli Acanthosomatidae
Le Planois – comune francese